Spy Hunter:

 Spy Hunter — видеоигра в жанре аркадного вертикального скролл-шутера, выпущенная в 1983 году.
 Spy Hunter — видеоигра, ремейк и сиквел одноимённого аркадного автосимулятора.